

Molens
De Valk (Amsterdam), een voormalige molen in Amsterdam.
De Valk (Rotterdam), een voormalige korenmolen in Rotterdam.
De Valk (Montfoort), een molen in Montfoort.
De Valk (Leiden), een molen in Leiden.
De Valk (Berkel en Rodenrijs), een molen in Oude Leede, gemeente Berkel en Rodenrijs.
De Valk (Zalk), een korenmolen in Zalk.

Overige
De Valk (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Ede.
De Valk (openbaar vervoer) een voormalig openbaarvervoersbedrijf uit Valkenburg (Limburg).
VV De Valk, een voetbalclub uit Noord-Brabant
 Pedagogie De Valk in Leuven